Barnet kan syfta på:

 Barnet, Vermont – en stad i USA
 Barnet, London – ett distrikt i London
 London Borough of Barnet – en kommun (London borough) i centrala London
 Barnet FC – en engelsk fotbollsklubb
 Barnet (novell) – en novell av Anne Charlotte Leffler från sent 1800-tal
 Barnet (film) – en film från 2005
 Barnet (TV-serie) – en TV-serie från 1982, svenskproducerad 
 Barnet (pjäs) – en pjäs av Margareta Garpe

Personer
 James Barnet (1827–1904), brittisk arkitekt i Australien

Se även 
 Barnett